Termenul "Distanță" se poate referi la:
 distanță euclidiană sau metrică euclidiană;
 funcție distanță (matematică), numită și metrică, o funcție ce asociază unei perechi de elemente dintr-o mulțime un număr real pozitiv;
 distanță focală, măsură a puterii de convergență sau de divergență a unui instrument optic;
 distanță unghiulară, unghiul format de două puncte ale unui cerc;
 distanță Hamming, în teoria informației.

Vezi și 
 acțiunea la distanță
 vedere la distanță
 măsurarea distanțelor în astronomie.